Жан-Батист-Луи-Жак Руссо́ (, 1780—1831) — французский ориенталист; был консулом и поверенным в делах в Персии и Турции.

Произведения 
 «Description du pachalik de Bagdad, suivi d’une Notice historique sur les Wahabis» (1809)
 «Itinéraire de Perse par la voie de Bagdad» (1813)
 «Mélanges d’histoire et de littérature orientales» (1817)
 «Mémoire sur trois plus fameuses sectes du musulmanisme, les Wahabis, les Nosaïris et les Ismaélis» (1818)
 «Notice historique sur la Perse ancienne et moderne» (1818)

Примечания 

Востоковеды Франции